Cerro El Centinela kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro El Centinela, Baja California, Mexicali, 
 Cerro El Centinela, Coahuila,